Платанитос има више значења:

 Платанитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Платанитос, Ла Лимоноса (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанитос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Платанитос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Платанитос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Платанитос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Платанитос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику